Население Норвегии по состоянию на 1 января 2021 года составляет 5 391 369 человек. По оценкам Центрального статистического бюро Норвегии, рубеж в 5 000 000 человек был достигнут 19 марта 2012 года. Доля населения в возрасте до 14 лет — 17,3 %; 15—64 лет — 65,2 %; старше 65 лет — 17,5 % (2020 год). Средний возраст в стране составляет 39,5 лет; у мужчин — 38,8 лет; у
женщин — 40,2 года (2020 год). На протяжении почти всей своей истории норвежское общество было этнически однородно. К 1980-м годам в Норвегии, для притормаживания негативных экономических последствий демографического старения населения, была принята либеральная иммиграционная политика. К концу XX и началу XXI века беженцы и иммигранты из экономически отсталых стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки начали активно переселяться в Норвегию. Таким образом по состоянию на 2021 год, Норвегия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. По состоянию на 2021 год, 74,77 % населения Норвегии составляли этнические норвежцы, а более 1 360 175 человек (25,23 %), проживающих в Норвегии людей, либо являются иммигрантами в первом поколении, либо имеют одного или двух родителей иностранного происхождения

Демографическая статистика с 1900 года

Общие сведения 
Рождаемость (10,84 рождённых на 1000 человек) превышает смертность (9,24 на 1000 человек), что в совокупности с иммиграцией дает положительный прирост населения. По прогнозам, население Норвегии может увеличиться до 7 миллионов к 2060 году.

Демографическое развитие за 2013 год 

Суммарный коэффициент рождаемости 1,782 детей на 1 женщину.(2013)

Средняя продолжительность жизни (лет)

Состав населения 

С 1995 года идёт тенденция увеличения доли мужчин, на 2014 год доля мужчин уже превышала 50%.

Этнический состав 
Исторически жители Норвегии преимущественно норвежцы, северогерманская этническая группа. В северной Норвегии проживает народ саами, который утверждает, что происходит от людей, заселивших этот район около 8000 лет назад, вероятно, из континентальной Европы через норвежское побережье и через Финляндию вдоль внутренних ледников. На протяжении почти всей своей истории норвежское общество было этнически однородно. К 1980-м годам в Норвегии, для притормаживания негативных экономических последствий демографического старения населения, была принята либеральная иммиграционная политика. К концу XX и началу XXI века беженцы и иммигранты из экономически отсталых стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки начали активно переселяться в Норвегию. Таким образом по состоянию на 2021 год, Норвегия — многонациональное государство с широким этнокультурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. В последние десятилетия Норвегия стала домом для все большего числа иммигрантов, иностранных рабочих и просителей убежища из разных уголков мира. В Норвегию постоянно прибывали иммигранты из Южной Азии (в основном пакистанцы и жители Шри-Ланки), Восточной Азии (в основном китайцы) и островов Юго-Восточной Азии/Тихого океана (например, филиппинцы), Восточной Европы (например, русские) и Центральной Европы (например, поляки), Южной Европы (греки, албанцы и выходцы из бывшей Югославии и т.д.), турки и выходцы из стран Ближнего Востока (особенно иракцы и курды), а также сомалийцы, марокканцы и латиноамериканцы. После того как десять стран Восточной Европы и Балтии присоединились к ЕС в 2004 году, также произошёл значительный приток людей из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. По состоянию на 2021 год официальное правительственное исследование показывает, что 74,77 % от общей численности населения составляют этнические норвежцы (родившиеся в Норвегии, двое родителей также родились в Норвегии). К национальным меньшинствам Норвегии относятся: цыгане, евреи и квены, а также небольшая финская община.

Иммигранты составляли 14,84 % населения в начале 2021 года, 3,67 % родились в Норвегии у двух родителей-иммигрантов, 5,27 % у одного родителя иностранного происхождения и одного родителя норвежского происхождения и 74,77 % родились у двух родителей норвежского происхождения. В том же году 19,23 % рождений в Норвегии были у родителей-иммигрантов. В 2006 году незападные иммигранты составляли 75 % от общего числа иммигрантов. Они вносят значительный вклад в прирост населения. Среди людей африканского происхождения в Осло почти 60 % моложе 30 лет, по сравнению с 20 % выходцев из Северной Америки.

По состоянию на 2020 год официальное правительственное исследование показывает, что более 1 360 175 человек (25,23 %), проживающих в Норвегии людей, либо являются иммигрантами в первом поколении, либо имеют одного или двух родителей иностранного происхождения.

Из этих 997 942 иммигрантов и их потомков (родившихся в Норвегии с двумя родителями иностранного происхождения):
 401 407 (41 %) имеют западное происхождение (Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка, другие страны Европы)
 577 847 (59 %) имеют незападное происхождение.

В 2012 году из общего числа 660 000 иммигрантов 407 262 имели норвежское гражданство (62,2%).

Иммигранты были представлены во всех норвежских муниципалитетах. Городами или муниципалитетами с наибольшей долей иммигрантов на 1 января 2020 года были Осло (34%) и Драммен (28%). По данным агентства Рейтер, Осло является самым быстрорастущим городом в Европе, из-за увеличения иммиграции. В последние годы иммиграция составляла большую часть прироста населения Норвегии. Согласно Центральному статистическому бюро Норвегии, в Норвегии проживает 121 406 поляков, за короткое время оно стало крупнейшим этническим меньшинством в стране составляя 11,79% всех иностранных резидентов в Норвегии.

Миграционная ситуация в Норвегии 
Состав происхождения иммигрантов, и страны эмиграции из Норвегии (2013)

Ссылки 
  //  tacitus.nu

Примечания 

Население Норвегии